

Wydarzenia 

 Europa
 obwołany królem Italii Hugo z Prowansji odsunął od władzy króla Rudolfa, nie udało mu się jednak opanować Rzymu i uzyskać korony cesarskiej

0926